Первая лига СР Югославии по футболу 1999/2000 годов () — 8-й сезон чемпионата Югославии по футболу с момента начала распада Югославии. Он начался 31 июля 1999 года и закончился 20 мая 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1999/2000
Югославия
Югославия
1999 год в Югославии
2000 год в Югославии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000